L'autoroute belge A201 est une courte autoroute située dans le nord de Bruxelles près de son aéroport.

L'autoroute dessert l'aéroport de Bruxelles, le ring de Bruxelles, le zoning industriel de Diegem, le quartier général de l'OTAN et le centre de Bruxelles.

Description du tracé

Statistiques de fréquentation

Galerie d'images

Notes et références 

201